

Lazio 
 Chiesa di Sant'Ermete a Ischia di Castro

Toscana 
 Chiesa di Sant'Ermete a Forte dei Marmi 
 Chiesa di Sant'Ermete a Pisa

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Ermete a Calceranica al Lago